Miguel Fernández puede referirse a:

 Miguel Ángel Fernández Ordóñez (1945-), gobernador del Banco de España.
 Miguel Fernández (1883-1950), científico argentino-uruguayo.
 Miguel Fernández (1931-1993), poeta español, premio Nacional de Literatura en 1977.
 Miguel Fernández Martín (1949-), poeta español, conocido sobre todo por su producción en esperanto.
 Miguel Fernández Peñaflor (1877-1935), periodista español.
 Miguel Ángel Tití Fernández (1951-), periodista deportivo argentino.